Le mot montant peut faire référence à :
 un montant, une pièce d'architecture ;
 montant, un terme de représentation.
 bar montant

Patronyme 

 Yves Montand (1921-1991), acteur et chanteur français ;
  (1988-), réalisateur rwandais ;
 Georges Montant (1922-), acteur français ;
 Henri Montant (1939-2010), journaliste français connu sous le pseudonyme d'Arthur.

Toponyme 

 Quesnoy-le-Montant, commune française de la Somme ;
 Saint-Montant, commune française de l'Ardèche renommée Saint-Montan en 2002.

 le Montant, affluent de la Petite Sauldre et sous-affluent de la Loire ;
 le ruisseau du Montant, sous-affluent de la Garonne.
Patronyme français